Аккорси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аккорси, Жюль (род. 1947) — французский футболист, тренер.
 Аккорси, Стефано (род. 1971) — итальянский актер.